Ваджид Али Шах, также известен как Абул Мансур Мирза Мухаммед Ваджид Али Шах (, ; 30 июля 1822 — 1 сентября 1887) — последний (5-й) король Ауда (13 февраля 1847 — 11 февраля 1856). Второй сын и преемник Амджада Али-шаха, 4-го короля Ауда.

Королевство Ауд, длительное время находившееся в вассальной зависимости от Великобритании, было 11 февраля 1856 года аннексировано британцами, за два дня до девятой годовщины коронации Ваджида Али-шаха. Он был сослан в Гарден-Рич, один из пригородов Калькутты, где он прожил остаток своей жизни на щедрую пенсию. Он был поэтом, драматургом, танцором и великим покровителем искусств. Ему широко приписывают возрождение катхака как основной формы классического индийского танца. Оставил после себя большое потомство.

Биография 

Родился 30 июля 1822 года в Лакхнау. Второй сын Амджада Али-шаха (1801—1847), 4-го короля Ауда (1842—1847). Его матерью была Малика-и-Кишвар Бахадур, Мухтар-и-Алия, Фахр уз-Замани Наваб Тадж Ара Бегум Сахиба (Джанаб-и-Алия) (1803—1858), дочь Наваба Хисама уд-Дина Хана Бахадура из Калпи, первая жена Амджада Али-шаха.

В 1838 году Ваджиду Али-шаху был присвоен титул «Назим уд-Даула», позднее он повышен до звания «Хуршид Хамшат». 17 мая 1842 года он был назначен наследником отцовского престола с титулами титулами: Абул Мансур, Сикандер Джах, Сулейман Хашам, Сахиб-и-Алам, а также Вали Ахад Мирза Бахадур.

13 февраля 1847 года после смерти своего отца Амджада Али-шаха 24-летний Ваджид Али-шах стал пятым королем Ауда. 11 февраля 1856 года 33-летний Ваджид Али-шах был свергнут с престола британцами и отправлен в ссылку в Калькутту. Княжество Ауд было аннексировано Великобританией и включено в состав английских владений в Индии.

1 сентября 1887 года бывший король Ауда Ваджид Али-шах скончался в возрасте 65 лет в Гарден-Рич, пригород Калькутты, Бенгальское президентство.

Творчество 
Кроме прочего, Ваджид Али-шах был поэтом, драматургом, танцором и покровителем искусств. По приказу падишаха в Лакхнау было создано музыкально-танцевальное заведение «Парихаана» (Обитель фей), где обучались молодые девушки. Является автором театрального жанра «раха», объединявшего чувственную поэзию, лирические композиции и танцевальную форму катхак. Сам Ваджид Али-шах определил 36 типов раха. Спектакли рахов происходили в построенном театре «Кайсарбах-Рахас Манзил». Ваджид был автором пьес «Радха Канхайя Ка Кисса», «Дарья-и-Ташск», «Афсан-и-Исбак» и «Багар-и-Ульфат» (на языке урду).

В общем доработок составляет 60 книг, впрочем более потеряно. Сочинял лирические стихи на языках урду и деванагари. Наиболее значимые произведения является поэма «Сават-уль-Калуб» и автобиография в стихах «Хузн-и-Ахтари». Последняя написана после отречения, в которой говорится о путешествии бывшего падишаха из Лакхнау в Калькутту. Специальную работу «Бане» на 400 страницах посвятил своим исследования танца и музыки.

Браки и дети 

У Ваджида Али-шаха было три главных и более 350 временных жен, от которых у него родилось сорок сыновей и сорок пять дочерей:

 1-я жена с 14 ноября 1837 года Малика Муккадара-и-Азма Наваб Алам Ара Бегум Падшах Махал Сахиба (1817 — 31 марта 1894), поэтесса, дочь Наваба Сеида Али Хана Бахадура и Барати ханум, предполагаемой дочери генерал-майора Клода Мартина.
 2-я жена с 5 июня 1851 года Малика-и-Авадх Наваб Раунак Ара Бегум Ахтар Махал Сахиба (Хузур Алия) (1840 — 7 ноября 1891), третья дочь Мадара уд-Даулы, Наваба Сеида Али Наки Хана Бахадура, первого министра Ауда.
 3-я жена — Наваб Кайкус Бегум Сахиба (1841 — после 1859), урожденная Сахибзади Махди ун-Ниса Бегум, дочь Мирзы Ахмада Али Хана и Умрао Бегум Сахибы.

Сыновья 
 Шахзаде Нушаван Кадр, Мирза Мухаммад Али Хайдер Ханн Бахадур (? — до 1887), глухонемой, лишен прав на наследование престола
 Шахзаде Фалах Кадр, Мирза Мухаммад Джавид Али Хан, Хашим Сахиб-и-Алам Вали Ахад Мирза Бахадур (1838 — 26 мая 1849), наследник престола с декабря 1847 года. Скончался от оспы
 Шахзаде Кайван Кадр, Мирза Мухаммад Хамид Али, Вали Ахад Мирза Бахадур (1838—1874), наследник престола с июня 1849 года.
 Шахзаде Бирджис Кадр, Мирза Мухаммад Рамзан Али Бахадур (1845 — 14 августа 1893), наваб Ауда (1857—1858)
 Шахзаде Фаридун Кадр, Мирза Мухаммад Хизабир Али Бахадур (ок. 1846 — декабрь 1886)
 Шахзаде Хуш Бахт, Мирза Мухаммад Кара Али Бахадур (? — 1878)
 Шахзаде Мирза (Кара) Хасан Бахадур (до 1851 — умер в детстве)
 Шахзаде Камар Кадр, Мирза Мухаммад Абид Али Бахадур (до октября 1850 — 30 января 1919), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Асман Джах, Мирза Мухаммад Касим Али Бахадур (до октября 1852 — 30 января 1919), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Кара Хусайн Мирза Бахадур (1855 — до 1879)
 Шахзаде Мирза Мухаммад Джоги Бахадур (1862—1941), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Мирза Мухаммад Джалал Бахадур (1862 — 28 февраля 1907), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Кара Хусейн, Мирза Мухаммад Бабур Бахадур (1862 — февраль 1935), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Буланд Джах, Мирза Мухаммад Аскари Бахадур (1862 — 19 апреля 1904), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Рошан Гоухар, Мирза Мухаммад Кайм Али Бахадур (до 1864—1885)
 Шахзаде Авали Муртабат, Мирза Мухаммад Ибрагим Али Бахадур (1863 — до октября 1920), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Кам Бахт, Мирза Мухаммад Хасан Бахадур (1864 — после 1947), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Тадж уль-Мульк, Мирза Касим Хусейн Бахадур (1864 — 1 мая 1906), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Мирза Мухаммад али Бахадур (1864 — до 1906), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Мирза Масуд Али Бахадур (1864 — 16 декабря 1889), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Джахан Павар, Мирза Мухаммад Казим Али Бахадур (1864 — до 1879)
 Шахзаде Саиф уль-Мульк, Мирза Хадим Хусейн Бахадур (1864 — до 1879)
 Шахзаде Султан Мирза Мухаммад Реза Али Бахадур (1865 — до декабря 1933), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Сардар Мирза Али Хусейн Бахадур (1865 — 13 мая 1891), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Фаррук Мирза Абу Тураб Бахадур (1865 — 14 июня 1896), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Хумаюн Джах, Мирза Мухаммад Асгар Бахадур (1865—1915), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Мирза Мухаммад Мубарак али Бахадур (1866 — до 1879)
 Шахзаде Бахадур Джах, Мирза Мухаммад Акбар Бахадур (1866 — до 1879)
 Шахзаде Афтар Джах, Мирза Мухаммад Хади али Бахадур (1866 — до 1879)
 Шахзаде Дилавар Джах, Мирза Мухаммад Наки Али Бахадур (1866—1920), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Дара Кадр, Кара Ахмед Мирза Мухаммад Джамджа али Бахадур (1868 — ок. 1917), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Хуршид Джах, Мирза Мухаммад Казим Хусайн Бахадур (1869 — 4 октября 1907), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Камяб Бакур, Мирза Мухаммад Хусайн Бахадур (1869—1912), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Дара Джах, Мирза Мухаммад Абдул Али Бахадур (7 апреля 1871—1931), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Ахтар Джах, Мирза Мухаммад Хашим Бахадур (1872 — 18 марта 1893), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Буланд Джах, Мирза Мухаммад Мухташим Бахадур (1872 — умер в детстве)
 Шахзаде Мирза Мухаммад Тадж Бахш Бахадур (1875—1882)
 Шахзаде Кишра Бахт, Мирза Мухаммад Аббас Хусейн Бахадур (23 июня 1880 — февраль 1916), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Афсар уль-Мульк, Мирза Мухаммад Акрам Хусейн Бахадур (1881 — 15 октября 1940), получил титул принца (2 июля 1888)
 Шахзаде Хадим уль-Аима, Мирза Мухаммад Иджаз Хусейн Бахадур (до 4 января 1881 — 22 марта 1903), получил титу принца (2 июля 1888).

Дочери 
 Наваб Муртаза Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Сипах Ара Кубра Бегум Сахиба (ок. 1845 — до 1872)
 Наваб Мехр Ара Сугра Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Джахан Ара Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Сарир Ара Зайнаб Бегум Сахиба (1855 — 25 сентября 1889)
 Наваб Тахт Ара Шахар Бану Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Шамс Ара Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Mукин Ара Рукия Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Вахим Ара Бинт ус-Султан Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Сибут ус-Султан Тадж Ара Бегум Сахиба (1861—1930)
 Наваб Рутба Ара Сакина Бегум Сахиба (? — до 1887)
 Наваб Махфил Ара Масума Бегум Сахиба (1861 — 26 августа 1909)
 Наваб бинт уль-Малик Сугра Бегум Сахиба (1862 — 5 апреля 1887)
 Наваб Базм Ара Закин Бегум Сахиба (1862 — после 1893).
 Наваб Низакат Ара Мухаммади Бегум Сахиба (1862 — до 1887)
 Наваб Таджм уль-Ара Каниз-и-Садик Бегум Сахиба (1863 — 8 сентября 1893)
 Наваб Рят Ара Тайба Бегум Сахиба (1863 — до 1887)
 Наваб Риаяр Ара Аскари Бегум Сахиба (? — до 1871)
 Наваб Мулка Ара Абида Бегум Сахиба (1864 — 23 декабря 1892)
 Наваб Хаким Ара Шахрбану Бегум Сахиба (1864 — до 1887)
 Наваб Джуш Ара Фатима Бегум Сахиба (1864 — ?)
 Наваб Шараф Ара Каниз уль-Кайм Бегум Сахиба (1865—1912)
 Наваб Сарват Ара Каниз уль-Мехди Бегум Сахиба (1865 — после 1893)
 Наваб Разам Ара Хадиджа Бегум Сахиба (1865 — после 1893)
 Наваб Бахар Ара Каниз уль-Хусейн Бегум Сахиба (1865—1918)
 Наваб Шикох Ара Саида Бегум Сахиба (1865 — 8 июля 1904)
 Наваб Гаухар Ара Нек Бахт Бегум Сахиба (1867 — после 1893)
 Наваб сама Ара Каниз-и-Джафари Бегум Сахиба (1867 — до 1887)
 Наваб Ма Ара Мунни Бегум Сахиба (1868 — после 1893)
 Наваб Бадр Ара Каниз уль-Акбар Бегум Сахиба (? — до 1879)
 Наваб Султан Ара Поти Бегум Сахиба (? — до 1872)
 Наваб Нахид Ара Нек Нахид Бегум Сахиба (1870 — умерла в детстве)
 Наваб Падшах Ара Каниз уль-Хади Бегум Сахиба (1870 — после 1893)
 Наваб Шах Ара Азкин Бану Бегум Сахиба (до 1871 — 30 марта 1890)
 Наваб Арка Ара Сахиб Бегум Сахиба (1872 — до 1887)
 Наваб Чаттар Ара Зохра Бегум Сахиба (1875 — после 1893)
 Наваб Ситват Ара Халима Бегум Сахиба (1877 — 3 марта 1893)

Примечания

Источники 
 Royal line of Nawabs of Oudh
 National Informatics Centre, Lucknow — Rulers of Awadh
 NAWABS OF OUDH & THEIR SECULARISM — Dr. B. S. Saxena
 Annexation of Oudh — Its Affairs — The Truth An Extract from King Wajid Ali Shah of Awadh By Mirza Ali Azhar
 The Literary And Cultural Contributions of Wajid Ali Shah
 HISTORY OF AWADH (Oudh) a princely State of India by Hameed Akhtar Siddiqui
 My Wajid Ali is Not 'Effete And Effeminate'! -Satyajit Ray
 SWANSONG OF A POET-KING, THE STATESMAN MONDAY 5TH JULY, 1982 Calcutta — India
 Wajid Ali Shah, King of Oudh
 A tribute to Wajid Ali Shah, the last and greatest King of Avadh, THE TAJ MAGAZINE — Volume 23 No. 1
 Much of the content here has been extracted from an article by Susheela Mishra.
 «Awadh Under Wajid Ali Shah», Dr. G.D. Bhatnagar
 «Wajid Ali Shah: The Tragic King», Ranbir Sinh
 Baabul Moraa
 Wajid Ali Shah: The Naturalist King by Shakunt Pandey

Навабы Ауда